Каратуль — річка в Україні, у Бориспільському районі Київської області. 
 Мала Каратуль — село в Україні, у Бориспільському районі Київської області.
 Велика Каратуль — село в Україні, в Бориспільському районі Київської області.